Скорпена (Scorpaena) — великий рід морських риб родини Скорпенові (Scorpaenidae).

Класифікація 
Містить 65 видів:
 Scorpaena afuerae
 Scorpaena agassizii
 Scorpaena albifimbria
 Scorpaena angolensis
 Scorpaena annobonae
 Scorpaena ascensionis
 Scorpaena azorica
 Scorpaena bergii
 Scorpaena brachyptera
 Scorpaena brasiliensis
 Scorpaena brevispina
 Scorpaena bulacephala
 Scorpaena calcarata
 Scorpaena canariensis
 Scorpaena cardinalis
 Scorpaena cocosensis
 Scorpaena colorata
 Scorpaena cookii
 Scorpaena dispar
 Scorpaena elachys
 Scorpaena elongata
 Scorpaena fernandeziana
 Scorpaena gasta
 Scorpaena gibbifrons	
 Scorpaena grandicornis
 Scorpaena grandisquamis
 Scorpaena grattanica
 Scorpaena guttata
 Scorpaena hatizyoensis
 Scorpaena hemilepidota
 Scorpaena histrio
 Scorpaena inermis
 Scorpaena isthmensis
 Scorpaena izensis
 Scorpaena lacrimata
 Scorpaena laevis
 Scorpaena loppei
 Scorpaena maderensis
 Scorpaena melasma
 Scorpaena mellissii
 Scorpaena miostoma
 Scorpaena mystes
 Scorpaena neglecta
 Scorpaena normani
 Scorpaena notata — Скорпена мала
 Scorpaena onaria
 Scorpaena orgila
 Scorpaena papillosa
 Scorpaena pascuensis
 Scorpaena pele
 Scorpaena pepo
 Scorpaena petricola
 Scorpaena plumieri
 Scorpaena porcus — Скорпена звичайна
 Scorpaena regina
 Scorpaena russula
 Scorpaena scrofa — Скорпена червона
 Scorpaena sonorae
 Scorpaena stephanica
 Scorpaena sumptuosa
 Scorpaena thomsoni	
 Scorpaena tierrae	
 Scorpaena uncinata
 Scorpaena vesperalis
 Scorpaena wellingtoni

Література 

Скорпенові

Роди риб